

Culture et société

Entreprises 
 Matera est une start-up française spécialisée dans la gestion des copropriétés.

Monuments 
 Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera sont un site entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993. Situé à Matera, en Basilicate, c'est un exemple exceptionnel d'habitat troglodytique occupé depuis le paléolithique jusqu'à nos jours.

Sports 
 Le Pallavolo Femminile Matera est un ancien club italien de volley-ball basé à Matera (Basilicate), qui a fonctionné de 1976 à 2000.
 La Società Sportiva Matera Calcio est le club de football de la ville de Matera (Basilicate, Italie). 
 Le Time Volley Matera est un club italien de volley-ball féminin basé à Matera, en Basilicate.

Anthroponyme

Patronyme 

 Barbara Matera (1981-), une femme politique, actrice, et animatrice de télévision italienne ;
 Pablo Matera (1993-), un joueur international argentin de rugby à XV.

Surnom 
 Jean de Matera (~1070-1139) est un religieux italien du Moyen Âge, canonisé en 1177 et célébré le  ;

Toponyme 

 Matera, une ville d'environ  ;
 la province de Matera, située en Basilicate, dont la ville ci-dessus est le chef-lieu ;
 les , des incisions érosives similaires aux canyons, trouvés dans la province de Matera.